Блумарт — нідерландське прізвище.

Носії 
 Корнеліс Блумарт — архітектор і художник, батько Абрахама Блумарта.
 Абрахам Блумарт (1566–1651) — нідерландський художник, найвідоміший серед Блумартів
 Хендрік Блумарт (1601–1672) — нідерландський художник, старший син Абрахама Блумарта
 Корнеліс  Блумарт (1603–1692) — нідерландський художник, син Абрахама Блумарта
 Адріан Блумарт (1609(?)-1666) — нідерландський художник, син Абрахама Блумарта
 Фредерік Блумарт (1614(?)-1690) — нідерландський художник, наймолодший син Абрахама Блумарта

Нідерландські прізвища